

Sigle 
EIA peut faire référence à :
 Energy Information Administration, une agence américaine indépendante rattachée au Département de l'énergie des États-Unis ;
 Electronic Industries Alliance, une alliance commerciale représentant les différents domaines de l'industrie électronique ;
 Entente internationale anticommuniste, une organisation de propagande basée à Genève ;
 Universidad EIA (anciennement, Escuela de Ingeniería de Antioquia), une université privée située dans le département d'Antioquia, en Colombie.

Nom 
 Eïa, fleuve de Russie se jetant en mer d'Azov.

Acronyme 
 EIA, Electricité Instrumentation et Automatisme (Terme employé dans l'industrie).